Jampruca (gemeente), gemeente in Brazilië
Jampruca (geslacht), geslacht van boktorren